Эрик Аллан Крамер (; род. 26 марта 1962) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Крамер родился 26 марта 1962 года в Гранд-Рапидс, штат Мичиган в семье канадского футболиста . Он принял участие в программе BFA в университете Альберты в Эдмонтоне, которая привела его к работе на телевидение, в театре и кино, а также способствовала карьере в .

Карьера 
В 1987 году Крамер дебютировал на телевидении в фильме «». В 1990 году он снялся в главной роли в фильме «В поисках чудо-меча». Он также сыграл роль Тора в фильме «» и роль русского бейсболиста Бориса в фильме «Летние товарищи». Более заметными стали роли в фильмах «Робин Гуд: Мужчины в трико» (Малыш Джон), «Американский пирог: Свадьба», «Настоящая любовь» (Борис).

Крамер также снялся в нескольких эпизодах таких сериалов, как «Два с половиной человека», «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «», «C.S.I.: Место преступления», «Весёлая компания», «Пустое гнездо», «», «Военно-юридическая служба», «Розанна», «Она написала убийство», «Сайнфелд», «Шоу 70-х», «Эллен», «Детектив Монк», «Джек и Бобби», «Фил из будущего», «Как я встретил вашу маму», «Меня зовут Эрл». Эрик Аллан также был завсегдатаем ситкомов «» и «». С 2010 года исполняет роль Боба Данкана в сериале «Держись, Чарли!».

Фильмография

Примечания

Ссылки